Баварија (-{Bavaria}-) је латински назив за Баварску.

Баварија такође може бити:
 Горња Баварија
 Доња Баварија
 
 Војводство Баварија
 
 Краљевина Баварија
 Баварија (Теосело), насеље у Мексику у савезној држави Веракруз у општини Теосело

Види још 
 Баваријска Совјетска Република
 Баварска (вишезначна одредница)
 Бајерн (вишезначна одредница)